Die OEC Taipei WTA Ladies Open 2012 waren ein Damen-Tennisturnier in Taipeh als Teil der WTA Challenger Series 2012. Das Turnier fand vom 27. Oktober bis zum 4. November als eines von zwei Challenger-Turnieren im Jahr 2012 statt.

Im Einzelfinale besiegte die Französin Kristina Mladenovic die Taiwanerin Chang Kai-chen mit 6:4, 6:3. Das Doppelfinale gewannen die Taiwanerin Chan Hao-ching und die Einzelsiegerin Mladenovic gegen die Einzelfinalistin Chang Kai-chen und die Belarussin Wolha Hawarzowa.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den OEC Taipei WTA Ladies Open 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen – Ausnahme: Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einziehen, erhalten die Qualifikationspunkte zusätzlich zu den Punkten für das Erreichen der jeweiligen Runde. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten pro Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die OEC Taipei WTA Ladies Open 2012 fand vom 27. bis zum 28. Oktober 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers

Einzelnachweise 

2012
WTA Challenger Series 2012